Макси́м Па́влович Малько́в  (род. , Ленинград, СССР) — российский филолог-литературовед, славист, переводчик, журналист, историк музыкального театра, коллекционер грамзаписей и материалов по истории оперного искусства.

Биография 
В 1957 году поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, который окончил и где в дальнейшем работал до 2012 года на кафедре славянской филологии. Кандидат филологических наук (1981), доцент (1987). Вёл курсы «История польской литературы», «История польского фольклора», спецкурс «Сравнительно-типологическое изучение творчества польских и русских авторов (Я. Ивашкевич и А. Блок, М. Павликовская-Ясножевская и А. Ахматова)», спецсеминары «Сравнительное славянское литературоведение» и «Методология и техника литературоведческого исследования».

Научные интересы: русско-польские культурные связи, творчество Я. Ивашкевича и поэтов «Скамандра», польская сатира (А. Слонимский, С. Е. Лец, Сл. Мрожек), худож. перевод; история музыкального театра и оперного искусства.
С 1964 по 2007 год вёл на Ленинградском (Петербургском) радио авторские программные циклы «Из коллекции редких записей» и «Звучащая история оперетты» (всего более 300 выпусков).

Печатается с 1964 года, автор статей по литературоведению и искусствознанию, переводы художественной (проза и поэзия), мемуарной, критической литературы с польского («Я. Вайда-Королевич. Жизнь и искусство», «Б. Горович. Оперный театр», «А. Дворский. Пушкин и польская культура», «А.Дравич. Поцелуй на морозе» и др.), болгарского («И. Попова. Встречи на оперной сцене», «П. Райчев. Жизнь и песня» и др.), чешского и словацкого (« Ф. И. Шаляпин в Чехословакии»), итальянского, французского и латыни (Дж. Лаури-Вольпи. «Параллельные голоса»). Всего более 150 публикаций, в том числе в газетах «Советская культура», «Литературная газета», «Вечерний Ленинград», «Gazeta Petersburska» и др. и журналах «Театр»,"Искусство кино", «Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь», «Советская музыка», «Советское славяноведение», «Вестник ЛГУ», «Большой театр», «Музыкальная Академия» и др.). Зарубежные публикации — на Украине («Радяньске літературознавство»,1984), в Польше (« Slavica Wratislaviensia» LXIV), Германии («Opernwelt», 2000), во Франции («Chanteurs de Saint-Petersbourg», «Dante», 1997) и США («The Works of Rimsky-Korsakov Interpreted by Famous Russian Singers of his Time», «Russian disc», New York, 1997).

В 2004 году Министерством национального образования Республики Польша удостоен медали «За заслуги на поприще образования и воспитания» в память 200-летия создания Комиссии по делам национального образования Речи Посполитой. Решением президиума Всероссийского музыкального общества 2 апреля 2007 года награждён юбилейной медалью Международного союза музыкальных деятелей «XX лет МСМД» «за активную деятельность по сохранению и развитию музыкальной культуры России». В 2012 году как основатель (вместе с Ю. Ф. Котляровым) Петербургского шаляпинского общества отмечен именной медалью по случаю 20-летия существования Межрегионального шаляпинского центра.

Библиография 
Избранные публикации:
 
 
 
 
 
 
   Достойный своего великого таланта (послесловие).
 
 
 А. Стибор-Рыльский. Человек из мрамора (сценарий фильма): Пер. с польск. «Искусство кино» № 8 , 1965; с.148-176.
 
 
 
 
 
 Илка Попова. Встречи на оперной сцене. Спб.2013.с.167.  Электронная версия, исправленная и дополненная (пер. с болг. М. Малькова)
[http://nataliamalkova61.narod.ru/index/pavel_maksimovich_zhuravlenko/0-35 
 Дравич Анджей. Поцелуй на морозе. Перевод с польск. СПб.: 2010; 188 стр.; Журнал «Царскосельская лира», 2012, № 2-5.
 Дравич. Поцелуй на морозе. Перевод с польского.Спб.:2013, электр. изд., испр. и дополн.
 
 Станислав Ежи Лец. Непричёсанные мысли. Фрашки. Маленькие мифы. Электр.издание, испр. и дополн. СПб.2015.  Карикатуры Шимона Кобылиньского. Перевод с польского, состав, вст. статья и прим. Максима Малькова. 525 стр.
  Эва Бандровска-Турска. Воспоминания артистки. (фрагмент книги) «Чительник». Варшава. 1989 г.,стр. 237. Перевод с польского М.Малькова - электр. изд. Спб. 2016
 Пола Негри. Шаляпин в моём доме. (фрагмент книги «Вспоминает П.Негри», 1970). Пер. с польск. М. Малькова - электр. изд. Спб. 2016
   Петр Золотович (Петър Золотович) Шаляпин в Софии. Журнал «Поглед» (София), 1984, №№ 47-49. Пер. с болгарск. М. Малькова - электр. изд. Спб. 2016
  Ежи  Чаплицкий.  Воспоминания о Ф.И. Шаляпине. Пер.  с польск. М. Малькова - электр. изд.	Спб. 2016
   Жорж Кунелли(Georges Cunelli). Титта Руффо, Карузо и Шаляпин (пер. с англ. М.Малькова) - электр. изд. Источник: Titta Ruffo. An Anthology. Edited by Andrew Farkas. Greenwood Press. London. England;  pp. 63–68: G. Cunelli, Titta Ruffo, Caruso and Chaliapin. Спб. 2017
 М.М.Голинкин. Воспоминания о Шаляпине (фрагменты мемуаров дирижера "Из дворцов Иафета к хижинам Сима", Тель-Авив, 1957 г.). Пер. с иврита М.В.Копштейна,лит. ред. М. Малькова - электр. изд. Спб. 2017

Примечания

Ссылки 
 Захарова Т. Максим Мальков: Полонистика для меня — выбор сердца // Gazeta petersburska. — 2009. — № 10 (112).
 Вольтская Т. Побеждённый страх // Невское время. — 11.08.1999. — № 148 (2030).
 Мальков М. Гуманист без страха и упрёка — биография С. Е. Леца
 Лец С. Е. Непричёсанные мысли: в пер. М. Малькова
 Pavel Jouravlenko — Chanteurs de St-Petersburg
 Илка Попова. Встречи на оперной сцене. Спб.2013.с.167.  Электронная версия, исправленная и дополненная (пер. с болг. М. Малькова)
 Дравич. Поцелуй на морозе. Перевод с польского.Спб.:2013, электр. изд., испр. и дополн.
 Станислав Ежи Лец. Непричёсанные мысли. Фрашки. Маленькие мифы. Электр.издание, испр. и дополн. СПб.2015.  Карикатуры Шимона Кобылиньского. Перевод с польского, состав, вст. статья и прим. Максима Малькова. 525 стр.

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты филологических наук
Музыковеды России
Слависты России
Полонисты СССР
Полонисты России
Коллекционеры грамзаписей
Коллекционеры России
Переводчики на русский язык
Переводчики с болгарского языка
Переводчики с итальянского языка
Переводчики с латинского языка
Переводчики с польского языка
Переводчики с французского языка
Переводчики с чешского языка